Boroșești se poate referi la:
 Localități din România:
 Boroșești, Iași
 Boroșești, Vâlcea